Due unità della Royal Canadian Navy hanno portato il nome di HMCS Saguenay:
  – cacciatorpediniere della classe A, varato nel 1930 e radiato nel 1945.
  – cacciatorpediniere di scorta della classe St. Laurent, varato nel 1953 e radiato nel 1990.